

Cinema 
 Presenze (The Turn of the Screw) – film del 1992 diretto da Rusty Lemorande

Letteratura 
 Il giro di vite (The Turn of the Screw) – racconto di Henry James del 1898

Musica 
 Il giro di vite (The Turn of the Screw) – opera lirica di Benjamin Britten

Televisione 
 The Turn of the Screw – episodio della serie TV statunitense Startime, distribuito anche come film diretto da John Frankenheimer
 The Turn of the Screw – film per la televisione del 1974 diretto da Dan Curtis
 The Turn of the Screw – film per la televisione del 2009 diretto da Tim Fywell